Causse steht für:

 Causse, Hochebene in Frankreich

Causse ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Jacques Causse (1751–1796), französischer General
 Lionel Causse (* 1971), französischer Politiker
 Michèle Causse (1936–2010), französische Feministin, Übersetzerin und Autorin
 Rosa Anders Causse (* vor 1900), kubanische Anwältin und Politikerin

Siehe auch:
 Caussé